Междузоналният турнир по шахмат 1973 се провежда от 2 юни до 28 юни в Ленинград.

Това е един от двата междузонални турнира, състояли се през 1973 г. Другият турнир се провежда в бразилския град Петрополис.

Започвайки от деветия, турнирите, вместо един, стават два, като се провеждат в различни градове. В двата турнира участват по 18 шахматисти. За Турнира на претендентите през 1974 се класират по трима участника от двата междузонални турнира.

В Ленинград участва и българският гросмайстор Иван Радулов, който заема 12-о място.

Турнирна таблица

Вижте също 
 Междузонален турнир по шахмат 1955
 Междузонален турнир по шахмат 1958
 Междузонален турнир по шахмат 1962
 Междузонален турнир по шахмат 1964
 Междузонален турнир по шахмат 1967
 Междузонален турнир по шахмат 1970
 Междузонален турнир по шахмат 1973 (Петрополис)
 Междузонален турнир по шахмат 1976 (Манила)
 Междузонален турнир по шахмат 1976 (Бил)
 Междузонален турнир по шахмат 1979 (Рига)
 Междузонален турнир по шахмат 1979 (Рио де Жанейро)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Лас Палмас)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Толука)
 Междузонален турнир по шахмат 1982 (Москва)

Литература 
 Межзональный турнир. Ленинград’73 / [Ред.-сост. Ю. Бразильский]. Москва: Физкультура и спорт, 1974. 277, [2] с.
 Шахматы: Энциклопедический словарь. Москва: Советская энциклопедия, 1990. С. 111, 541. ISBN 5-85270-005-3.

Външни препратки 
 Партиите на сайта pgnmentor.com

Междузонални турнири по шахмат
Състезания по шахмат в СССР
Състезания по шахмат в Русия
Спорт в Санкт Петербург